flâner / déambuler en anglais.

Patronyme 

 Estera Lifsa Wander (1902-1983), psychanalyste polonaise puis anglaise.

Titre 

 Wander est une série télévisée d'animation américaine diffusée depuis 2013.
 Wander (film), film , 2019

Divers 
 Wander est une entreprise suisse du secteur agroalimentaire.
Patronyme polonais
Patronyme néerlandais